Pirates of the Caribbean () — серия компьютерных игр и медиафраншиза принадлежащая американской компании The Walt Disney Company, франшиза которая возникла из одноимённого аттракциона в тематическом парке, открытого в Диснейленде в 1967 году, последнего такого аттракциона, строительство которого контролировал сам Уолт Дисней. Хотя франшиза возникла из аттракционов, она приобрела широкую популярность в 2000-х годах с выходом серии фильмов, созданной Тедом Эллиотом и Терри Россио, за которой последовал выпуск нескольких видеоигр, приложенных как к фильмам, так и к франшизе. Первые две игры, «The Curse of the Black Pearl» и «Pirates of the Caribbean», выпущенные TDK Mediactive и Bethesda Softworks соответственно, основаны на первом фильме франшизы «Проклятие чёрной жемчужины» (2003). Действие игр разворачивается в той же вселенной и сюжетной линии, что и фильм, но первая является приквелом с участием капитана Джека Воробья, а вторая не имеет никакого отношения к персонажам, показанным в фильме. В «The Legend of Jack Sparrow», вышедшей в 2006 году, было показано несколько приключений Воробья после событий второго фильма «Сундук мертвеца» (2006).

В 2007 году последовала видеоигра «At World’s End». Игра, выпущенная в качестве дополнения к одноименному фильму, следует той же истории, что и во втором и третьем фильмах, и включает в себя новых персонажей и миссии. В том же году был выпущен «Pirates of the Caribbean Online». Его планировалось выпустить вместе со вторым фильмом, но во время разработки было несколько задержек. Armada of the Damned была анонсирована в 2009 году как приключенческая ролевая игра с открытым миром, выход которой намечен на 2011 год. Игра была отменена в 2010 году, а Lego Pirates of the Caribbean стартовала с выходом четвёртого фильма «На странных берегах» (2011); сюжетная линия игры охватывает все четыре фильма.

Игры 
По состоянию на июль 2013 года было выпущено девять видеоигр, посвященных франшизе «Pirates of the Caribbean». В следующей таблице представлены соответствующее название, дата выпуска, издатель, разработчик и платформы, на которых была выпущена каждая игра, а также любая другая соответствующая информация. Подробный обзор каждой игры можно найти в соответствующих статьях, за исключением игр без статей.

Примечания 

Игры о пиратах Карибского моря